Németország
 Müllheim település Baden-Württemberg tartományban

 Svájc
 Müllheim település  Thurgau kantonban